Ян Крейчий ():
 Крейчий, Ян (1825—1887) — чешский геолог и географ.
 Крейчий, Ян (род. 1992) — чешский шахматист.